Angelo Bianchi (1817-1897) – cardinale italiano
 Angelo Bianchi (1892-1970) – geologo e mineralogista italiano
 Angelo Bianchi (1904-?) – calciatore italiano
 Angelo Bianchi (1905-1960) – veterinario italiano
 Angelo Bianchi (1926-2020) – genetista e accademico italiano
 Angelo Bianchi (1952- ) – atleta italiano